Kompliment bezeichnet

 eine freundliche Äußerung gegenüber anderen Personen, siehe Kompliment
 eine ritualisierte Verbeugung in Tanz, Theater, Akrobatik, Dressur, siehe Kompliment (Verbeugung)

Siehe auch: 
 Komplement
 Ein Kompliment